Čistá kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Čistá (okres Mladá Boleslav)
 Čistá (okres Rakovník)
 Čistá (okres Svitavy)